

Sigle 
 Off-the-Shelf  – "dallo scaffale", espressione usata per definire componenti hardware e software disponibili sul mercato per l'acquisto 
 Operatore Tecnico Subacqueo  – qualifica da sommozzatore
 Ordine del Tempio Solare  – ordine neotemplare
 Organized track system  – sistema organizzato di rotta, in aeronautica
 Organo Tecnico Sezionale  – funzione tecnica dell'AIA-Associazione Italiana Arbitri
 OverTraining Syndrome  – sindrome da sovrallenamento
 Air Force Officer Training School — scuola per ufficiali della United States Air Force

Astronomia 
 3738 Ots  – asteroide del sistema solare

Codici 
 ots – codice ISO 639-3 della lingua otomí dello stato del Messico

Informatica 
 OTS – estensione file del modello di Foglio elettronico OpenDocument